Heinrich Wilhelm Dove ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wilhelm Dove (Physiker) (1803–1879), deutscher Physiker und Meteorologe
 Heinrich Wilhelm Dove (Jurist) (1853–1931), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags